Juliidae är en familj av snäckor. Juliidae ingår i ordningen Sacoglossa, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Juliidae 2 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Juliidae